Independência (Ceará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
Independência (Rio Grande do Sul), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Independência total, volkslied van Sao Tomé en Principe
Nova Independência, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo

Zie ook:
Independencia (doorverwijspagina)